

Зашижемьє — село, Сернурський район, Марій Ел
 Зашижемьє — село, Совєтський район, Кіровська область